The Dead puede referirse a:

 Los muertos (relato), relato de James Joyce, cuyo título original en inglés es The Dead.
 The Dead (película), película de 1987, adaptada del relato de Joyce.
 The Dead (banda), banda de rock compuesta por exmiembros de The Grateful Dead.
 The Dead (American Horror Story), episodio de American Horror Story.